Keilberg ist der Name folgender Objekte:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):
 Klínovec (1243,7 m) (deutsch: Keilberg), höchster Berg im Erzgebirge, bei Jáchymov, Okres Karlovy Vary, Tschechien – mit Keilbergturm und Fernsehturm
 Keilberg (Schneeberg) (558,9 m), bei Schneeberg im Erzgebirge, Erzgebirgskreis, Deutschland – mit Bismarckturm Schneeberg
 Keilberg (Offenhausen) (547,2 m), bei Offenhausen, Landkreis Nürnberger Land, Bayern, Deutschland – mit Burgstall Keilberg
 Keilberg (475 m), bei Tegernheim, Landkreis Regensburg, Bayern, Deutschland – mit Sender Hohe Linie

Orte, Ortsteile:
 Brandlberg-Keilberg, Stadtteil von Regensburg, kreisfreie Stadt in Bayern
 Keilberg (Bessenbach), Ortsteil der Gemeinde Bessenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Keilberg (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Keilberg (Gemeinde Zell am See), Ortsteil der Gemeinde Zell am See, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Keilberg, ehemalige Gemeinde in Bayern, 1922 nach Schwabelweis und 1924 in die Stadt Regensburg eingemeindet, siehe Brandlberg-Keilberg

Burgen, auch ehemalige:
 Burgstall (Keilberg), bei Offenhausen (Mittelfranken), Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Kehlberg
 Kelberg
 Kellberg